

Geografia
Italia
Provaglio d'Iseo – comune in provincia di Brescia.
Provaglio Val Sabbia – comune in provincia di Brescia.
Provaglio Sopra – frazione di Provaglio Val Sabbia.

Persone
Marzia Provaglio – nobile italiana.
Scipione Provaglio – politico italiano.

Altro
Provaglio – famiglia storica italiana.
Palazzo Provaglio – edificio di Brescia.